Il toponimo Pejibaye può riferirsi a diverse località della Costa Rica:

Pejibaye, distretto del cantone di Jiménez
Pejibaye, distretto del cantone di Pérez Zeledón